House on Haunted Hill puede referirse a:

 House on Haunted Hill, película de terror de 1959.
 House on Haunted Hill, remake de la película anterior, realizado en 1999.